Das Mixed der US Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in New York City, der am 25. August 2008 begann und am 7. September endete.

Titelverteidiger waren Wiktoryja Asaranka und Max Mirny, die jedoch hier nicht zusammen antraten. Sieger sind Cara Black und Leander Paes, die an 5 gesetzt waren.

Preisgelder 
Bei den US Open 2008 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan bei der WTA (PDF; 340 kB) (englisch)

Mixed
2008